, nascido na cidade de Kobe, em janeiro de 1921, faleceu em 10 de janeiro de 1998, foi o criador da escola de karate Shukokai, uma linhagem do estilo Shito-ryu, a qual se denomina também de . Iniciou seu treinamento, quando era acadêmico na Universidade de Doshisha, em Quioto, com o mestre Chojun Miyagi — criador do estilo Goju-ryu —. Depois de aquele mestre retornar para Oquinaua, passou a treinar com o mestre Kenwa Mabuni.

Ver também
Shigeru Kimura
Kimura Shukokai Internacional (K.S.I.)

Ligações externas 
 www.kimura-shukokai.com 

Caratecas
Mestres do caratê
Naturais de Kobe
Pessoas do período Taisho
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei